То́мас Пе́ртон (; 1768—1833) — британский врач и ботаник.

Биография 
Родился 10 мая 1768 года младшим, восьмым ребёнком в семье Джона и Мэри Пертон в Эндон-Бернелле в приходе Четтон графства Шропшир. Учился у священника Нечелла в деревне Олвли близ Бриджнорта, затем — в школе в Даунтоне близ Шрусбери.

Томас находился под влиянием врача Ричарда Блоксама (1741—1825) в Олстере, 17 ноября 1791 года женился на его дочери Энн Блоксам (1770—1845).

С 1791 по 1795 год Пертон работал врачом в Лондоне, затем вернулся в Олстер. Жил в Олстере до 1827 года, затем переехал в дом своего тестя за городом. В 1831 году поселился в доме одного из своих сыновей в Хордс-Парке близ Бриджнорта. Здесь он занимался написанием раздела книги Уильяма Гукера British Flora, посвящённого грибам.

В 1832 году вернулся в свой дом в Олстере. 29 апреля 1833 года Томас Пертон скончался после непродолжительной болезни. Оставил жену и семерых детей (из тринадцати).

Некоторые научные работы 
  — 3 vols.

Виды, названные в честь Т. Пертона 
  [≡ ]

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники XIX века
Микологи Великобритании